Pinewood termine inglese che in italiano diventa Pineta

Pinewood può riferirsi anche a:
 Pinewood Studios – studio cinematografico britannico

Geografia 
 Inghilterra
 Pinewood – località del Berkshire
 Pinewood – località del Suffolk

 Stati Uniti
 Pinewood – città della Carolina del Sud 
 Pinewood – città della Florida 
 Pinewood – unincorporated area del Minnesota
 Pinewood Estates – census-designated place del Texas
 Pinewoods – dimora storica vicino Lightfoot in Virginia
 Pinewoods Dance Camp – località di Plymouth nel Massachusetts